Дмитрий Яблонский:
 Яблонский, Дмитрий Альбертович (род. 1962) — российско-американский дирижёр и виолончелист.
 Яблонский, Дмитрий Нилович (1921—2001) — советский архитектор, доктор архитектуры, профессор (1978).